Roels oder Röls ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Röls (1663–1748), Abt des Klosters Heilig Kreuz in Donauwörth
 Dominik Roels (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Harry Roels (* 1948), von 2002 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der RWE AG
 Johann Kasimir Röls (1646–1715), Generalvikar und Weihbischof des Fürstbistums Augsburg
 Louis Roels (1912–1984), belgischer Radrennfahrer
 Michael Röls (* 1997), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rogerius Röls (1659–1723), Abt des Klosters Kaisheim